Horvátország
 Mitrovac, falu Kutjevo községben, Pozsega-Szlavónia megyében
 Mitrovac, Mitvárpuszta horvát neve Laskafalu községben, Eszék-Baranya megyében

 Szerbia
 Mitrovac, falu Bajina Bašta községben, a Zlatibori körzetben